Mangu – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Mangu – città della regione di Hormozgan in  Iran 
 Mangu – città dell'isola di Hiiumaa, in Estonia